A-League peut désigner :
 A-League, championnat d'Australie de football ;
 A-League, championnat Nord-américain remplacé plus tard par l'USL ;
 A-League, ligue de basketball à Taiwan ;
 A-League, championnat des Pays-Bas de volley-ball féminin.